Traktat w Compiègne (867)
 Traktat w Compiègne (1624)
 Traktat w Compiègne (1635)
 Traktat w Compiègne (1756)
 Traktat w Compiègne (1764)

Zobacz też 
 Rozejm w Compiègne